Ота́п (, ) — село . Расположено к северу от райцентра Очамчыра в предгорной полосе у подножья Кодорского хребта. До 1960-х годов село официально называлось Отапи. В административном отношении село представляет собой административный центр Отапской сельской администрации (), в прошлом Отапский сельсовет.

Границы 
На севере границей Отапа служит Кодорский хребет; на востоке — граничит с селом Арасадзых; на юге — с Тхиной; на западе — с селом Члоу.

Население 
Население Отапского сельсовета по данным переписи 1989 года составляло 433 человека, по данным переписи 2011 года население сельской администрации Отап составило 185 человек, в основном абхазы.

Вплоть до второй половины XX века Отап входил в состав соседнего села Члоу. Первые данные о населении Отапа относятся к переписи 1959 года. Отап — самое маленькое по численности населения село Очамчирского района.

Историческое деление 
Село Отап исторически подразделяется на 8 посёлков ():
 Адлейаа-Рху
 Ацута
 Ашанцара
 Мрамба
 Курикуара Ахабла
 Отап Ахабла
 Цлыхумыраа
 Джелиа-рху

Достопримечательности 
В селе находятся пещеры, доступные для туристов. Одна из них носит имя Абраскила. Согласно абхазской легенде, перекликающейся с древнегреческим мифом о Прометее, мифический герой Абрскил был прикован к горе в этом месте.

Примечания

Использованная литература 
 Кварчия В. Е. Историческая и современная топонимия Абхазии (Историко-этимологическое исследование). — Сухум : Дом печати, 2006. — 328 с.
 Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.

Населённые пункты Абхазии